

Persone
 Alessandra Belloni (1954) – musicista, cantautrice, ballerina e attrice italiana
 Ambrogio Belloni (1864-1950) – politico italiano
 Angelo Belloni (1882-1957) – militare italiano
 Antonio Belloni (1479-1554) – storico italiano
 Antonio Belloni (1720-1790) – pittore italiano
 Antonio Belloni (1736-1782) – teologo e matematico italiano
 Antonio Belloni (1868-1934) – critico letterario italiano
 Antonio Belloni (1934) – avvocato e politico italiano
 Carlo Belloni (1929) – calciatore italiano, di ruolo terzino
 Elisabetta Belloni (1958) – funzionaria e diplomatica italiana
 Ernesto Belloni (1883-1938) – imprenditore, accademico e politico italiano
 Fabio Belloni (1944) – scultore italiano
 Filippo Belloni (1956) – velista italiano
 Gaetano Belloni (1892-1980) – ciclista su strada e pistard italiano
 Giorgio Belloni (1861-1944) – pittore italiano
 Giulio Andrea Belloni (1902-1957) – giurista e politico italiano
 José Belloni (1882-1965) – scultore uruguayano di scuola realista
 Luca Belloni (1969) – compositore e saggista italiano
 Niccolò Belloni (1994) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Paolo Belloni, o Bellone, latinizzato come Paulus Bellonus (1573-1625) – giurista e politico italiano
 Paul Belloni Du Chaillu – esploratore e naturalista franco-americano
 Pier Belloni (1965) – regista italiano
 Ricky Belloni, propr. Arturo Belloni (1952) – chitarrista e cantante italiano

Altro
 Belloni – cognome italiano
 Casa Belloni - frazione di Godiasco Salice Terme, provincia di Pavia
 Palazzo Belloni Battagia – palazzo di Venezia
 Scandalo Belloni – vicenda politico-finanziario che colpì il regime fascista italiano tra il 1928 e il 1930
 Scinax belloni (Ololygon belloni) – specie di anfibio, della famiglia delle Hylidae

Pagine correlate
 Bellona
 Bellone